Естер — органічна сполука, представник класу естерів.
 Естер — жіноче ім'я.
 Естер — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс департаменту Нор.

Персоналії 

 Естер (Есфір) — перська цариця.
 Марія Естер де Каповілья (1889—2006) — еквадорська довгожителька.
 Естер Воркел ( 1975) — шведська веслувальниця.

Див. також 
 Естерс — шведський футбольний клуб із міста Векше.
 Книга Естери — одна з книг Старого Завіпоту та Танаха.